Joan Pujol Garcia, een Spaanse dubbelagent tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Juan Pujol (1952), een Spaanse wielrenner
 Juan Pujol (Corrientes), een plaats in de Argentijnse provincie Corrientes